Jordan Minev – calciatore bulgaro
 Nikolaj Minev – scacchista bulgaro naturalizzato statunitense
 Veselin Minev – calciatore bulgaro